

Patronyme

 Alain Lenglet (né en 1954), acteur français ;
 Alfred Lenglet (né en 1968), commissaire de police et romancier français ;
 Clément Lenglet (né en 1995), footballeur international français ;
 Étienne-Géry Lenglet (1757-1834), homme de lettres et homme politique français ;
 Eugène-Émile Lenglet (1811-1878), homme politique français ;
 François Lenglet (né en 1961), journaliste français ;
 Lucien-Thrasybule Lenglet (1796-1874), homme politique français ;
 Nicolas Lenglet Du Fresnoy (1674-1755), érudit français ;
 Olivier Lenglet (né en 1960), escrimeur français ;
 Raphaël Lenglet (né en 1975), acteur et réalisateur français ;
 Roger Lenglet (né en 1956), philosophe et journaliste français.

Toponyme

 Hem-Lenglet, commune française du département du Nord.

Patronyme français